El término Carnero hace referencia a varios conceptos:

Animales
Carnero, dícese de los machos de la oveja destinados a la producción de carne y/o lana.

Lugares
Bahía del Carnero, cala refugio en la costa de la provincia de Arauco.
Fuente el Carnero, pedanía de Corrales del Vino, provincia de Zamora.
Villanueva del Carnero, pedanía del Santovenia de la Valdoncina, provincia de León.
Punta Carnero (desambiguación).
Faro de Punta Carnero en el extremo de tu corazón sur de la Bahía de Algeciras.
Fuerte de Punta Carnero de Algeciras. Instalación militar construida hacia 1730.

Personas
Persona que no se adhiere a paros o manifestaciones.
Alberto Carnero, diplomático y político.
Carlos Carnero, político.
Néstor Figueroa, garca. Porteño de clase media que usa sus recursos para sacar pasajes a sus amistades más cercanas 
Constantino Ruiz Carnero, periodista y escritor español.
Guillermo Carnero, poeta perteneciente a la corriente de los Novísimos.
Javier Carnero, futbolista peruano.
Javier Moreno Carnero, maestro internacional de ajedrez.
Jesús Julio Carnero, político.
María del Mar Rodríguez Carnero, cantante.
Ramón Manuel Carnero Felipe, escritor.
Raúl García Carnero, jugador de fútbol profesional.

Literatura
El carnero, tal vez la obra más importante de la Colombia colonial.

Además
Carnero, nombre que reciben distintas clases de sepulturas.
Salto de carnero, tipo de bifurcación de vías de ferrocarril.
En Argentina y Uruguay: Esquirol.
Bote Carnero, giro que se realiza en el piso con la cabeza hacia adelante.